Sulpicianus ist der Name folgender Personen:

 Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus, römischer Politiker, Konsul 9 v. Chr.
 Titus Flavius Sulpicianus († 197), römischer Politiker, Stadtpräfekt 193